Creature of the Night () або Creatures of the Night () може означати:
 Creatures of the Night — альбом 1982 року рок-групи Kiss.
  — пісня 1982 року рок-групи Kiss з однойменного альбому.
 «Creatures of the Night» — пісня нідерландського ді-джея Hardwell та американського поп-співака Остіна Махона.